Marks steht für:
 Marks (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Marks-Moir Motors, ehemaliger australischer Automobilhersteller
 Paul Marks Prize for Cancer Research, Preis für Leistungen in der Krebsforschung

Marks ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Marks (Michigan)
 Marks (Mississippi)
 Marks Garrison (Massachusetts)
 Marks Village (Alabama)

geografischer Objekte
 Marks Peak, Gipfel im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Marks Point, Landspitze im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Mount Marks, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Marks Summit, Antarktika

Siehe auch:
 Marcks
 Marx (Begriffsklärung)